2 miejscowości w Polsce: 
 Judyty – wieś w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Dzierzgoń 
 Judyty – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Sępopol

Ponadto:
 Judyty – dawna wieś, obecnie znajdującą się w granicach administracyjnych Kaliningradu, w Rosji